Ру́перт Грейвс (; род. 30 июня 1963 года, Уэстон-сьюпер-Мэр, Сомерсетшир, Великобритания) — английский актёр театра и кино.

Биография 
Родился 30 июня 1963 года в английском курортном городке Уэстон-сьюпер-Мэр графства Сомерсет в семье Марии Луизы Грейвс (в дев. Робертс), тур-оператора, и Ричарда Хардинга Грейвса, учителя музыки.

Образование получил в родном городе в специализированной спортивной академии Wyvern Community School. В пятнадцатилетнем возрасте Грейвс покинул заведение.

Начинал актёр в амплуа циркового клоуна.

Первая роль, принёсшая ему успех — Фредди Ханичёрч в фильме «Комната с видом», где партнёрами Грейвса по съёмочной площадке выступили такие именитые актёры, как Мэгги Смит, Джуди Денч и начинавшая кинокарьеру Хелена Бонэм Картер. Затем Грейвс был отмечен в киноленте «Морис» с Хью Грантом. Следующие его заметные роли: «Пригоршня праха», «Девочки любят иначе», «Интимные отношения», «Сага о Форсайтах».

Новая волна популярности обрушилась на Руперта благодаря роли детектива-инспектора Лестрейда в телесериале «Шерлок».

В 2015 году Грейвс был приглашен в сериал ABC «Семья», на основную роль мужа Клэр Уоррен в исполнении Джоан Аллен.

В 2020 году актера можно было увидеть в комедийной драме «Эмма», основанной на одноимённом романе Джейн Остин. Грейвс исполнил в фильме роль мистера Уэстона. На 2022-й запланирован выход в мировой прокат биографической ленты «Мир Дали», в которой Грейвс сыграл Капитана Мура.

Личная жизнь 
В 1987 году в своём родном городе Уэстон-Сьюпер-Мэр встретил Ивонн, художницу по витражам. Они жили вместе в Сток-Ньюингтон, Грейвс помог ей воспитать двух дочерей, которым было на тот момент 10 и 14 лет. Руперт и Ивонн прожили вместе 13 лет. В 2000 году, когда они расстались, он познакомился на ночной вечеринке после спектакля с координатором-постановщиком Сьюзи Льюис. Вскоре они поженились. Сейчас у них пятеро детей: Джозеф, Элла, Ноа, Айзек и Зоуи.

Фильмография

Театральные работы 
В дополнение к телевизионным ролям, Руперт также получил признание на театральной сцене, в том числе и на американской, в театральных постановках на Бродвее Близость (англ. Closer) 2000 и Человек-Слон (англ. The Elephant Man) 2002.

Известные роли Грейвза на лондонских сценах включают в себя роль Пресли Стрея в оригинальной постановке Филипа Ридли Вилы Дисней (англ. The Pitchfork Disney) 1991 в театре Буш на западе Лондона. Она принесла ему премию Черрингтона Фринджа (англ. Charrington Fringe Award) за лучшую мужскую роль в 1991 году. Участие в постановке Мартина Шермана Сумасшедший дом на Гоа (англ. A Madhouse in Goa) 1989, роль Эдди в постановке Переполох (англ. Hurlyburly) 1997—1998, за которую он был номинирован в 1998 на премию Лоренса Оливье за лучшую мужскую роль.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Клоуны Великобритании
Киноактёры Великобритании